Aker Topphåndball ist ein norwegischer Frauen-Handballverein aus Oslo.

Geschichte 
Aker Topphåndball wurde am 21. April 2016 gegründet und entstand durch den Zusammenschluss der Leistungsmannschaften von Njård IL und Ullern IF. Die erste Damenmannschaft übernahm in der Saison 2016/17 den Startplatz von Njård IL in der 1. divisjon, die zweithöchste norwegische Spielklasse. Aker stieg 2019 in die höchste norwegische Spielklasse auf. Im selben Jahr gewann die U20-Mannschaft von Aker die Norgesmesterkap.

Kader für die Saison 2022/23 
Tor:
1 Maren Austmo Pedersen
12 Tora Charlotte Tande-Elton
Feld:
4 Lea Tidemann Stenvik
5 Oda Caroline Mørk
6 Julie Granum
8 Henriette Jarnang
9 Mari Myrland
13 Marie Louise Berg
14 Ine Erlandsen Grimsrud
15 Marielle Nordvang
17 Anna Linnea Öhrnell
19 Marie Loka Øydna
20 Mia Kristin Syverud
21 Neah Pernille Kyrkjebø Lynghjem
22 Freja Christensen
23 Hanna Karoline Hernes Gåsvær
96 Ida Nilsen Solberg

Die Saisonbilanzen seit 2016/17

Bekannte ehemalige Spielerinnen 
 Katinka Haltvik
 Marielle Martinsen
 Zoe Van der Weel
 Martine Welfler

Weblinks 
 Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Norwegischer Handballverein
Sportverein (Oslo)
Frauenhandballverein
Gegründet 2016